Arbor Hill peut désigner : 

 Arbor Hill, une communauté non constituée en municipalité du comté d'Adair, en Iowa, aux États-Unis.
 , un quartier d'Albany (New York).